Боб може бити:

 Боб, зимски спорт и врста санки по којима је спорт добио име
 Боб, биљка из породице махунарки, крупног јестивог семена
 Боб (име), име или скраћен облик имена Роберт, често на енглеском говорном подручју
 Боб, шилинг одмила

или

 Боб (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија